A Paróquia Santa Mônica é uma circunscrição eclesiástica católica, pertencente à Diocese de Uberlândia. Foi fundada em 18 de maio de 1980 por Dom Frei Estevão Cardoso de Avelar. Está localizada no Bairro Santa Mônica, Zona Leste de Uberlândia.

Pároco: Padre Marcelo Sebastiano Augello e Padre Luiz Carlos

Ver também
 Diocese de Uberlândia
 Dom Paulo Francisco Machado

Ligações externas
Página oficial da Paróquia Santa Mõnica de Uberlândia

Mônica